Erbsen bezeichnet:
 als Plural die Erbse, auch Gartenerbse oder Speiseerbse, eine Nutzpflanzenart
 Erbsen (Gattung), eine Pflanzengattung
 Erbsen (Adelebsen), Ortschaft in Niedersachsen

Siehe auch: